Pruga može značiti:

 željeznička pruga
 pruga (linija)